Tirebolu (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Tirebolu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tirebolu